Ndèye Coumba Mbengue Diakhaté -  educadora e poetisa senegalesa
Paul Comba - astrônomo italiano radicado nos Estados Unidos

Topônimos 
 Santa Comba Dão
 Casal Comba

Outros 
 7636 Comba

Ver também 
 Santa Comba

Desambiguação